Luse steht für
 Luse, historische Ortsnamensschreibweise von Luze
Familiennamen
Henry Luse Fuqua (1865–1926), US-Politiker 
Weiteres
 LuSE ist Abkürzung von Lusaka Stock Exchange
Siehe auch:
Loose (Begriffsklärung)